Командное первенство по двоеборью на большом трамплине прошло 28 февраля. В соревнованиях приняли участие по 2 спортсмена от каждой сборной. Вначале они соревновались на большом трамплине (HS 134), лыжная часть прошла в формате командного спринта 10×1,5 км. В соревнованиях приняло участие 12 сборных.

Медалисты

Результаты

Прыжки с трамплина

Лыжная эстафета 2x7.5 км

Ссылки 
 Результаты прыжков
 Итоговые результаты

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2015